Фридрихштадт — парусный линейный корабль 1 ранга, спущенный на воду в 1720 году.

История строительства 

Заложен на стапеле верфи Санкт-Петербургского Адмиралтейства 22 января 1716 г., спущен на воду 1 мая 1720. Строил корабль корабельный мастер Ричард Броун

Второй 90-пушечный корабль Русского флота, после корабля Лесное. Нёс на трёх деках до 90 пушек калибра от 6 до 24 фунтов.

Обстоятельства вывода из состава флота 

Разобран в 1736 году в Кронштадте.

Литература

См. также 

 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)
 Морские операции Русского флота в Северной войне

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи